HLE 28 (Baume-Marpent), Belgische elektrische locomotief uit 1949
HLE 28 (Bombardier), Belgische elektrische locomotief uit 2008